Val 1982 kan syfta på:

Presidentvalet i Finland 1982
Riksdagsvalet i Sverige 1982